Felipe Fuster y Dezcallar (n. Palma de Mallorca, España), caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, fue senador por designación real de las Islas Baleares desde 1853 a 1868.

Familia 
Vástago de una ilustre familia mallorquina, como hijo de Juan Antonio Fuster y Santandréu, regidor perpetuo de Palma, y de Leonor Dezcallar y Santandréu. De estado civil soltero continuará con la línea su hermano Joaquín Fuster y Dezcallar.

Referencias

Bibliografía

Nacidos en Palma de Mallorca
Políticos de las Islas Baleares
Senadores de España del reinado de Isabel II
Nobles de las Islas Baleares